Наґльфар — у германо-скандинавській міфології це корабель зроблений цілком із нігтів мерців. 

Під час Раґнарьок, Наґльфар буде звільнено із земляного полону потопом, та на ньому Химір (за версією Молодшої Едди), чи Локі (Волюспа та Старша Едда) поведе свою армію йотунів до поля бою Віґрід. Також вважається, що корабель буде занадто важкий, щоб триматися на плаву. Перед Раґнарьоком буде трирічна зима, тоді моря промерзнуть до дна, і Нагльфар проїде по льоду, як на санках.

Сноррі Стурлусон в «Видіння Гюльві» описує звичай скандинавів остригати у небіжчиків нігті і спалювати їх, щоб корабель ніколи не зміг бути створений.

Германо-скандинавська міфологія